Двуречное () — посёлок,
Таволжанский сельский совет,
Двуречанский район,
Харьковская область, Украина.

Код КОАТУУ — 6321885504. Население по переписи 2001 года составляет 326 (143/183 м/ж) человек.

Географическое положение 
Посёлок Двуречное находится на левом берегу реки Оскол в 2 км выше по течению от места впадения в неё рек Верхняя Двуречная и Нижняя Двуречная, ниже по течению примыкает к селу Гряниковка, на противоположном берегу расположен пгт Двуречная, рядом с посёлком протекает река Таволга, выше по течению которой к посёлку примыкает село Таволжанка.
Через посёлок проходит железная дорога, станция Двуречная.
Посёлок окружают лесные массивы урочище Великое и урочище Банковский Бор (сосна).

История 
 1825 — дата основания.
 В 1870-х годах село называлось Воробьевка.

Экономика 
 Элеватор.

Объекты социальной сферы 
 Школа.

Известные люди 
 Писаревский Петр Степанович — (1820—1871), украинский поэт, родился в посёлке Двуречное.

Примечания

Ссылки 
 Сайт Верховной рады Украины

Населённые пункты Двуречанского района